Jul på Vesterbro har flere betydninger:

 Jul på Vesterbro - julekalender første gang vist i 2003.
 Jul på Vesterbro (soundtrack) - soundtrack fra 2003 fra julekalenderen af samme navn.
 "Jul på Vesterbro (sang)" - titelsangen fra julekalenderen af samme navn.